

Pessoas
Dmitry Ushakov (1873–1942) 
Fyodor Fyodorovich Ushakov (1744–1817)
Georgy Ushakov (1901–1963)
Simon Ushakov (1626–1686)
Konstantin Ushakov (1970– )
Yuri Ushakov (1947– )

Outros
3010 Ushakov

Desambiguação